Freibee puede referirse a:

Frisbee, plato o disco volador, juego.
Frisbee (2002), cuarto álbum de la banda Caramelos de Cianuro.
Freibee (2009), álbum de la banda Boom Boom Kid.
Frisbee (2009), canción del disco homónimo de la banda Boom Boom Kid.
Muy Frisbee (2011), álbum de la banda Boom Boom Kid.